Maček je chorvatské příjmení:

 Ivan Maček (Ivan Matija; 1908–1993) – jugoslávský politik
 Vladko Maček (1879–1964) – předválečný chorvatský politik česko-slovinského původu
 Dohoda Cvetković–Maček z roku 1938 o chorvatsko-jugoslávských vztazích

Podobná příjmení 
 Macek
 Macík

Rozcestníky - příjmení